Newport Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newport Township (Illinois)
 Newport Township (Iowa)
 Newport Township (Missouri)
 Newport Township (North Dakota)
 Newport Township (Ohio)
 Newport Township (Pennsylvania)
 Newport Township (South Dakota)